Rampton (Cambridgeshire)
 Rampton (Nottinghamshire)